BR 102 steht für
 DR-Baureihe 102.1, eine zweiachsige Rangierdiesellokomotive der Deutschen Reichsbahn
 DB-Baureihe 102, eine elektrische Hochgeschwindigkeitslokomotive der Deutschen Bahn eingesetzt beim München-Nürnberg-Express
 RENFE-Baureihe 102, (Talgo, AVE) ein Hochgeschwindigkeitstriebzug in Spanien

Abkürzung